Савино (Савинское) — село в Заокском районе Тульской области. Входит в состав Русятинского сельского округа Малаховского сельского поселения.

Известно, прежде всего, тем, что здесь похоронен герой русско-японской войны, капитан крейсера «Варяг» Всеволод Фёдорович Руднев.

К 100-летию подвига «Варяга» в деревне открыт музейный комплекс, а могила Руднева благоустроена. Новая экспозиция музея, открывшаяся в декабре 2020 года после комплексной реконструкции комплекса, отвечает самым современным тенденциям музейного дизайна.

В деревне также расположен Свято-Казанский храм (1770).

География 
Село расположено на маленькой речке Берсенёвка, от районного центра Заокский и железнодорожной станции Тарусскаяа — 6 км, Тулы — 70 км, Алексина — 45 км.

История 
Начало образование прихода относится ко времени основания в селе (1770) каменного храма в честь Казанской иконы Божией Матери на средства полковника Любисткова Григория Михайловича. Одновременно в нём устроен предел в честь святого Николая Чудотворца. Общий вид храма изнутри и снаружи оставался до наших дней без переделок, только иконостас в пределе был обновлён на средства прихожан в память 100-го существования (1870). В храме числились священник и псаломщик, которые пользовались церковной землёю в количестве 36 десятин, из которых 3 десятина усадебная. Население прихода составляли крестьяне сёл Савинское, и деревень: Мышенки и Мало-Малахова. Всего прихожан (1875) 282 человека мужского пола и 303 женского пола. При храме была открыта земская школа. Позже (1879) к храму приписано село Тулеино состоящее из 4 домов и деревни: Сенино, Галкино, Гибитино и Новая деревня, общим числом прихожан 210 человек мужского пола и 223 женского.

Население

Литература 

 Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из церковно-приходских летописей. Тула. Тип: Соколова и Фортунатова. 1895. Савинское. стр. 86-87.

Примечания 

Населённые пункты Заокского района